

Друга світова війна 
СРСР  
  (звання присвоєно у серпні 1943) / 51-ша гвардійська мотострілецька Харківсько-Празька дивізія. 
 28-ма гвардійська Харківська стрілецька дивізія (звання присвоєно в серпні 1943) / 28-ма гвардійська Харківська мотострілецька дивізія. 
  (звання присвоєно в серпні 1943). 
 89-та гвардійська Білгородсько-Харківська стрілецька дивізія (звання присвоєно в серпні 1943). 
  (звання присвоєно в серпні 1943) / 93-тя гвардійська Харківська мотострілецька дивізія. 
 116-та Харківська стрілецька дивізія (звання присвоєно в серпні 1943). 
 183-тя Харківська стрілецька дивізія (звання присвоєно в серпні 1943). 
 252-га Харківсько-Братиславська стрілецька дивізія (звання присвоєно в серпні 1943). 
  (звання присвоєно в серпні 1943). 
 375-та Харківська стрілецька дивізія (звання присвоєно в серпні 1943).

На меморіальній дошці на будинку № 3 по вул. Харківських дивізій в Харкові перелічені наступні: 15, 28, 84, 89, 93, 116, 183, 252, 299 та 375 дивізії.

Інші значення 
також „Харьковська дивізія“ може означати: 

Російська Імперія 
 Харківська ополченська бригада (137-а піхотна дивізія)

СРСР 
 Харківська дивізія народного ополчення (ополченські РККА, сформована в 1941, розформована в жовтні 1941).
  (найменування присвоєно 06.11.1922 в зв'язку з прийняттям шефства Харківським губвиконкомом над дивізією) /

Див. також 
 Харківський полк (значення) 
 Вулиця Харківських дивізій

Примітки 

Військова справа на території Харківської області
Радянські дивізії